Серия А е най-висшата футболна дивизия в Италия. В периода 1898 – 1929 г. италианското първенство тогава провеждано на регионален принцип, се нарича Национално първенство по футбол (Campionato Nazionale di Football). Настоящото си име приема през 1929 г. когато преминава към формат „национални дивизии“.

Считана е за едно от най-силните футболни първенства в Европа. Главен неин спонсор е италианската телекомуникационна компания ТИМ, затова и официалното ѝ име е „Серия А ТИМ“ (Serie A TIM).

Първият отбор, станал шампион, е Дженоа, а отборът с най-много спечелени титли е Ювентус.

Отбори, състезаващи се през сезон 2022/23 

Отборите с * се изкачват от по-долна дивизия.

Шампиони 
 Италиански футболен шампионат 

 Серия А

Шампиони по клубове

Класиране за всички времена 
Информацията е актуална към 20 юни 2017 г.

Класиране в ранглистата на УЕФА

Серия А 

Информацията е актуална към 20 юни 2018 г.

Клубно класиране 
Информацията е актуална към 25 август 2020 г.

Почетни листи

Участия 
До 21 март 2021 г.

Голмайстори 
До 21 март 2021 г.

Вратари

Носители на Златната топка 

 9 – Ювентус
 7 – Милан 
 2 – Интер

Българи в Серия А 

Играчите с удебелен шрифт все още играят в Серия А.

Рекорди 
Виж Рекорди във футболното първенство на Италия

Вижте също 
 Скудето
 Серия Б
 Оскар дел Калчо

Външни препратки 
 Официален сайт
 Италиански футболен речник
 Битката за Милано

Източници 

Турнири по футбол в Италия
Футбол в Италия